Tagliatelle – sono una pasta all'uovo tipica dell'Emilia, della Romagna e delle Marche.
 Tagliatella – è  un liquore diffuso a Bassano del Grappa.
 Tagliatelle è un modello di cappello di paglia creato  da Emilio Pucci negli anni 1950.